Десять гривен ():
 Десять гривен (банкнота)
 Десять гривен (монета)

Деньги Украины